Siméon I Симеон I : tsar des Bulgares (893–927) ;
Siméon I Симеон I : grand prince de Moscou et de Vladimir (1340–1353) ;
Siméon I Սիմեոն Ա : catholicos de l'Église arménienne (1763–1780).